BDI steht für:
 Baltic Dry Index, einen Frachtratenindex für die Massengutschifffahrt
 Baseline Dyspnea Index (Index zur Bewertung der Schwere einer Dyspnoe zu einem Ausgangszeitpunkt, nach Mahler, Weinberg, Wells & Feinstein, 1984)
 Bashkimi Demokratik për Integrim, eine politische Partei der albanischen Minderheit in Mazedonien
 BDI-Agent, eine Softwareagentenarchitektur in der Informatik
 Beck-Depressions-Inventar (englisch Beck Depression Inventory), ein psychologischer Fragebogen
 Behavior Description Interview, eine Form des strukturierten eignungsdiagnostischen Interview nach Janz, Hellervik & Gilmore (1986)
 Berufsverband Deutscher Internistinnen und Internisten
 Bundesverband der Deutschen Industrie
 Burundi, nach dem Ländercode der ISO 3166 und dem ITU-Landeskenner der Internationalen Fernmeldeunion

BDi steht für:
 Bergungsdienst

BdI steht für:
 Bund der Industriellen, ein ehemaliger deutscher Wirtschaftsverband

bdi steht für:
 Burun (Sprache), eine afrikanische Sprache (ISO-639-3-Code)

BDI